Nebo bezeichnet:

Folgende Berge:
 den Berg Nebo in Jordanien
 den Mount Nebo (Queensland), in Australien
 den Mount Nebo (New South Wales), in Australien
 den Mount Nebo (Philippinen)
 den Mount Nebo (Wisconsin), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Arkansas), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Poolesville), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Minnesota), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Pennsylvania, Allegheny County), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Pennsylvania, Lancaster County), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Pennsylvania, Westmoreland County), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Utah), in den Vereinigten Staaten
 den Mount Nebo (Massachusetts), in den Vereinigten Staaten

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nebo (Alabama)
 Nebo (Arkansas)
 Nebo (Georgia)
 Nebo (Illinois)
 Nebo (Kalifornien)
 Nebo (Kentucky)
 Nebo (Louisiana)
 Nebo (Missouri)
 Nebo (North Carolina)
 Nebo (Oklahoma)
 Nebo (Pennsylvania)
 Nebo (Virginia)
 Nebo (West Virginia)

Orte in Australien:
 Nebo (Queensland)

Sonstiges:
 den mesopotamischen Gott Nabu (Gott)
 die biblische Person Nebo

Siehe auch:
 Nebo Township